Shirley Domingues Vandemeulebroucke, mais conhecida como Shirley Dom (Cachoeiro de Itapemirim, 19 de março de 1960) é uma cantora brasileira.

Discografia 
 Caminhemos (1996)
 Hatkva (1996)
 Que Rei Sou Eu (1988)

Ligações externas 
 Trio de Ouro

Brasileiros de ascendência neerlandesa
Cantores do Espírito Santo
Cantores de música popular brasileira
Naturais de Cachoeiro de Itapemirim